Gare de Salem (Massachusetts)
 Gare de Salem (Oregon)